Horatio steht für:

 Horatio (Vorname), männlicher Vorname
 Horatio Stump, Hügel auf King George Island, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Horatio (Arkansas)
 Horatio (Mississippi)
 Horatio (Ohio)
 Horatio (Pennsylvania)
 Horatio (South Carolina)

Siehe auch:
 Horacio
 Horatiobucht, auf King George Island